Richard Johnson (1927–2015), brit színész
Richard Johnson (1974–), ausztrál labdarúgó

Hasonló nevűek
Richard Mentor Johnson (1780–1850), amerikai politikus, az Egyesült Államok 9. alelnöke